Györffy Zoltán (1902–1986) labdarúgóedző
 Györffy Zoltán (1928) labdarúgó, edző